«Мэри Поппинс» () ― мюзикл с музыкой и текстами Ричарда и Роберта Шерманов и дополнительной музыкой и текстами Джорджа Стайлза и Энтони Дрю, а также сценарием Джулиана Феллоуза. Мюзикл основан на одноименных детских книгах о Мэри Поппинс писательницы Памелы Трэверс и диснеевском фильме «Мэри Поппинс». 

Продюсерами мюзикла выступили Камерон Макинтош и компания Disney Theatrical Productions, а режиссерами ― Ричард Эйр и Мэтью Борн. Хореограф ― Стивен Мир. Оригинальная постановка Вест-Энда открылась в декабре 2004 года и получила две премии Лоуренса Оливье, за лучшую женскую роль в мюзикле и лучшую театральную хореографию. Бродвейская постановка с почти идентичной творческой командой открылась в ноябре 2006 года, с незначительными изменениями по сравнению с версией Вест-Энда. Она получила семь номинаций на премию Тони, включая категории Лучший мюзикл и победила в номинации Лучший сценический дизайн в мюзикле. Оригинальная бродвейская постановка закрылась в марте 2013 года после 2619 выступлений. Последовали гастроли и международные постановки.

Мюзикл стал популярным выбором для постановки в школах и общественных театрах.

История

В 1993 году театральный продюсер Камерон Макинтош познакомился с Памелой Трэверс и приобрел права на разработку сценической адаптации ее книг о Мэри Поппинс. Она согласилась на постановку при условии, что все создатели будут англичанами и никто из них не работал ранее над экранизацией диснеевского фильма. В 1996 году ее не стало. В 2001 году Макинтош и Томас Шумахер, глава Disney Theatre, начали переговоры о возможном сотрудничестве, чтобы в спектакле можно было использовать песни из фильма. С участием обеих сторон предварительный план мюзикла был написан в 2002 году.

Примерно в это же время авторы песен Джордж Стайлз и Энтони Дрю услышали о проекте и написали демоверсию новой вступительной песни для персонажа Мэри под названием «Practically Perfect» (Практически идеально). Они представили песню Макинтошу и, благодаря его положительному отклику, были официально приняты в творческую команду. Джулиан Феллоуз был привлечен к написанию сценария, благодаря его ясному пониманию социальных тонкостей английской классовой системы, которая преобладала в эдвардианскую эпоху.

Была собрана опытная съемочная группа, в том числе сэр Ричард Эйр, режиссер, удостоенный множества наград и Боб Кроули, театральный дизайнер, который работал с Королевской Шекспировской труппой, Национальным театром, Королевским балетом и Королевской оперой. Кроули также имеет шесть премий Тони за различные бродвейские постановки.

Мастер-класс был проведен в конце 2003 года в репетиционном зале лондонского театра Олд Вик с участием актеров мюзикла «Моя прекрасная леди», который только что закрылся в Вест-Энде. После четырех недель репетиций в Сэдлерс-Уэллс постановка переехала в Бристоль, где 15 сентября 2004 года на Бристольском ипподроме открылась выездная проба.

Оригинальный актёрский состав

Награды и номинации

Original London production

Original Broadway production

2019 West End Revival

Примечания

Ссылки
 
 «Мэри Поппинс» – Broadway production website
 «Мэри Поппинс» – Australian production website

Мэри Поппинс
Вест-эндские мюзиклы
Бродвейские мюзиклы
Walt Disney Theatrical
Мюзиклы по мотивам фильмов
Мюзиклы по мотивам книг